Геннадий Ксенафонтович Саченюк (род. 24 декабря 1967, пос. Горностаевка, Херсонская область) — российский военный дирижёр и музыкант. Начальник — художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова с 2017 года. 

Врио художественного руководителя (2012—2013), художественный руководитель (2013—2016) Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Заслуженный артист Российской Федерации (2019), полковник.

Биография 
Геннадий Ксенафонтович Саченюк родился 24 декабря 1967 года в посёлке Горностаевка Херсонской области УССР. В 1986 году окончил Херсонское государственное музыкальное училище по классу тромбона. 

С 1986 по 1991 год — курсант Военно-дирижёрского факультета при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

По окончании обучения проходил службу на Военно-дирижёрском факультете на должностях: военного дирижёра, начальника учебного оркестра, помощника начальника учебного отдела и начальника лаборатории технических средств обучения (начальника студии звукозаписи).

С 29 декабря 2000 года проходит службу в Академическом ансамбле песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова: заместитель начальника Ансамбля (с 29 декабря 2000),  художественного руководителя (с 29 октября 2012), художественный руководитель (с 13 сентября 2013), заместитель начальника ансамбля – художественного руководителя (с 7 июня 2016).

Приказом Министра обороны Российской Федерации 24 марта 2017 года назначен начальником — художественным руководителем Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.

Внёс значительный вклад в возрождение коллектива после гибели основного состава ансамбля в авиакатастрофе самолета Ту-154 над Чёрным морем в декабре 2016 года.

Автор многих оркестровок и произведений для солистов, хора и балета ансамбля.

Награды и звания 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
 Медаль «За воинскую доблесть» II степени,
 Медаль «За укрепление боевого содружества», 
 Медаль «Участнику военной операции в Сирии»,
 Медали СССР,
 Медали РФ,
 Заслуженный артист Российской Федерации (13 сентября 2019),
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2003), 
 Народный артист Республики Северная Осетия – Алания (2015).

Ссылки 
 Биография на сайте Минобороны России
 Биография на сайте Санкт-Петербургской филармонии
 Профиль на сайте Ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова

Тромбонисты по алфавиту
Тромбонисты СССР
Тромбонисты XX века
Народные артисты Республики Северная Осетия — Алания
Выпускники Херсонского музыкального училища
Выпускники Московской консерватории
Военные музыканты
Преподаватели Московской консерватории
Академические музыканты России
Военные дирижёры и капельмейстеры Российской Федерации
Руководители Ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова
Полковники (Российская Федерация)